Nogometna prvenstva za klubove u Južnoafričkoj Republici se održavaju od 1959. godine, ali zbog politike aparthejda su prvotno organizirana odvojena prvenstva prema rasnim skupinama u JAR-u: Bijelci (engl. White South African, afr. Blanke Suid-Afrikaners), Crnci, (engl. Blacks, afr. Swart), Obojeni (engl. Coloureds, afr. Kleurlinge) i Azijati (engl. Asian South Africans, afr. Asiatiese Suid-Afrikaners).

Povijest ligaških natjecanja u Južnoafričkoj Republici 
Zbog politike aparthejda je južnoafričko društvo bilo rasno podijeljeno, te su postojale paralelne organizacije za pojedine skupine, tako i dva nogometna saveza - Football Association of South Africa (FASA) (za Bijelce, podržavali aparthejd) te South African Soccer Federation (SASF) (za ostale skupine),a također su postojale South African National Football Association (SANFA) (za Crnce),  South African Indian Football Association (SAIFA) (za Azijate) te South African Coloured Football Association (SACFA) (za Obojene) te su organizirali vlastita natjecanja. S vremenom se aparthejd u nogometu ublažio, a 1991. je stvoren jedinstveni nogometni savez  - South African Football Association (SAFA).

Do 1995. godie su se prvenstva igrala tokom kalendarske godine, a od 1996. godine i nastanka Premier Soccer League se igraju jesen-proljeće.

Od 1959. godine je postojalo šest liga čiji se prvaci smatraju prvacima Južne Afrike:
 NFL (National Football League) je prva profesionalna nogometna liga u JAR-u. Igrana je od 1959. do 1977. godine, a u njoj su igrali Bijelci, uz manje iznimke koje je dozvoljavalo vodstvo NFL-a. U sezoni 1977. se liga nazivala Datsun league. 1978. se liga spojila s NPSL Castle league for Blacks u novu NPSL Castle league tako da je stvorena nova liga za Bijelce i Crnce. 1969. godine je NFL osnovao drugu ligu naziva NFL Division II, dok je u ranijim sezonama druga liga bila regionalno podijeljena
 SASL (South African Soccer League) je igrana između 1961. i 1967. godine., a organizirao ju je South African Soccer Federation. U njoj su igrali Crnci, Obojeni i Azijati. Liga je ukinuta 1967. zbog problema s nalaženjem terena za igru i organizacijskih poteškoća, ali je 1969. SASF osnovao novu ligu - FPL.
 FPL (Federation Professional League) je igrana od 1969. do 1990. godine. U njoj su najviše nastupali Obojeni i Azijati. Liga je također bila poznata i pod nazivima Mainstay League, FPL Castle League, Seven Seas League, Quindrink League, La Mercy Beach League. Drugi rang lige je predstavljao FPL - Second Division Liga je 1991. godine prikjučena National Soccer League. 
 NPSL (National Professional Soccer League) je igrana od 1971. do 1995. godine, ali kroz tri rzličite organizacije. Od 1971. do 1977. su u njoj igrali samo Crnci te je bila poznata pod nazivom NPSL Castle League (for blacks) (ili NPSL Castle League for blacks). 1978. se ujedinila s NFL u ligu naziva  NPSL Castle League, te su u njoj igrali klubovi Crnaca i Bijelaca, ali je bilo ograničenje da za klubove Bijelaca mogu igrati najviše tri igrača Crnca. 1985. godine je većina klubova napustila NPSL i osnovala NSL. Preostali klubovi su nastavili igrati u NPSL-u do 1995. godine, koji je tada postao nezavisna liga. Ujedinjenjem s NSL-om u sezoni 1996./97. preostali klubovi NPSL-a su igrali u National First Division (ligi drugog ranga)
 NSL (National Soccer League) je igrana od 1985. do 1995. godine, a činili su je prijašnji članovi NPSL-a. Bila je poznata i pod nazivom NSL Castle League. Za razliku od NPSL-a, u njoj nije bilo ograničenja po principima aparthejda. Organizirala je također i ligu drugog ranga naziva NSL Second Division, odnosno OK League. 1991. godine su se ligi priključili članovi FPL-a, a 1996. NPSL-a, što je dovelo do jedinstvenog ligaškog sustava u JAR-u.
 PSL (Premier Soccer League), također i pod nazivima Premier Soccer League Premier Division, Castle Lager Premiership, ABSA Premiership, se igra od 1996. godine. Nastala zbog reorganizacije NSL-a i spajanja NPSL-a u novi ligaški sustav predstavlja otad najviši rang nogometne lige u Južnoj Africi. Također je i odigravanje lige otad pomaknuto na jesen-proljeće, za razliku od dotadašnjeg, koji je igran kroz kalendarsku godinu.

Popis prvaka

Klubovi po uspješnosti

Poveznice 
 Premier Soccer League
 safagoal.net 
 Apartheid

Izvori 
  rsssf.com, South Africa Champions - National Championships
  kickoff,com, Kaizer Chiefs most successful side in South African football history , objavljeno 2. kolovoza 2013., pristupljeno 5. veljače 2016.
  sahistory.org.za, Football in South Africa Timeline 1862-2012, pristupljeno 5. veljače 2016.
  sahistory.org.za, Football in South Africa, pristupljeno 5. veljače 2016. 
  sahistory.org.za, SA Soccer timeline 1862-1974 ,  pristupljeno 5. veljače 2016.
  safagoal.net, About SAFA , pristupljeno 5. veljače 2016.

Nogomet u Južnoafričkoj Republici
Južna Afrika